Aders ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Aders (1881–1974), deutscher Maschinenbauingenieur, Chefkonstrukteur der Tiger-Panzer während des Zweiten Weltkriegs
 Gebhard Aders (* 1939), deutscher Archivar und Autor
 Jakob Aders (1768–1825), deutscher Bürgermeister, Banker und Sozialreformer
 Nicole Aders (* 1967), deutsche Fotografin
 Oskar Aders (1831–1889), deutscher Landgerichtsdirektor
 Sebastian Aders († 1649), polnischer Militäringenieur
 Thomas Aders (* 1961), deutscher Journalist, Dokumentarfilmer und Korrespondent